Jan Vranken (socioloog) – Vlaams hoogleraar sociologie
 Jan Vranken (jurist) – Nederlands hoogleraar privaatrecht en voormalig advocaat-generaal bij de Hoge Raad
 Jan Vrancken – voormalig voetballer van Limburgia